Михаил Филин: Филин, Михаил Дмитриевич (1954—2016) — российский историк, писатель-пушкинист, автор книг в серии «ЖЗЛ».
 Филин, Михаил Иванович (1922—1970) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.